Edward James Gay (1816–1889) – amerykański polityk
 Edward James Gay (1878–1952) – amerykański polityk